W roku 2011 odbywa się 67. edycja norweskiej Tippeligaen – pierwszej ligi tego kraju w piłce nożnej. Bierze w niej udział 16 drużyn z całego kraju. Tytułu mistrza kraju broni klub Rosenborg BK. Do niższej ligi spadają po zakończeniu rozgrywek 2 ostatnie zespoły. Barażów o utrzymanie w tym sezonie nie będzie.

Zespoły 
W turnieju bierze udział szesnaście drużyn. Trzynaście z nich grało w poprzednim sezonie, trzy awansowały z ligi niższej, w tym jedna po barażach.

Zmiany trenerów

Tabela ligowa

Wyniki

Kolejka po kolejce

Strzelcy i asystenci 

Źródło: Alt om fotball

Źródło: altomfotball.no

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2011 w piłce nożnej
2011 w Norwegii